Vuelta de Obligado puede referirse a:

 El paraje de la Vuelta de Obligado, un recodo del río Paraná a 18 km al norte de la localidad bonaerense de San Pedro; o
 La batalla de la Vuelta de Obligado, un combate naval que se desarrolló el 20 de noviembre de 1845 en ese lugar entre una escuadra anglofrancesa que pretendía ingresar por la fuerza a navegar el río, y las tropas argentinas.